Маневич — матронимическая еврейская фамилия. Известные носители:

 
 Маневич, Александр Менделевич (1908—1976) — советский композитор.
 Маневич, Аркадий Исаакович (1940—2021) — советский и украинский механик.
 Маневич, Борис Исаакович (1910—1992) — советский кинорежиссёр и оператор.
 Маневич, Владислав Моисеевич (1934—2006) — советский и российский экономист.
 Маневич, Давид Львович (1878—1959) — русско-еврейский прозаик и драматург.
 Маневич, Иосиф Михайлович (1907—1976) — советский киносценарист и критик, профессор.
 Маневич, Лев Ефимович (1898—1945) — советский разведчик, полковник, Герой Советского Союза.
 Маневич, Михаил Владиславович (1961—1997) — российский экономист и политический деятель
 Маневич, Леонид Исаакович (1938—2020) — советский и российский физик, доктор технических наук, профессор.
 Маневич, Савелий Леопольдович — директор Завода имени Лепсе в 1940—1941 годах в Кирове.

 Маневич, Галина Иосифовна (род. 1939) — российский кинокритик, писатель; дочь И. М. Маневича.
 Маневич, Инга Валентиновна (род. 1978) — российская актриса.
 Маневич-Каплан, Белла (Берта) Семёновна (1922—2002) — советский и российский художник театра и кино.